Stuart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stuart House (Victoria, Texas), NRHP-ID 86002586
 Stuart House (Staunton, Virginia), NRHP-ID 72001531

Siehe auch:
 Stewart House